Ajatashatru ist:
 Ajatasattu, König des Reiches von Magadha im 5. Jahrhundert v. Chr.

in der indischen Mythologie:
 Ajatashatru (König), ein König von Kashi (Varanasi) in den Upanishaden
 ein Beiname Shivas
 ein Beiname von Yudhishthira, einem der Pandavas